Э́уст-А́гдер () — одна из норвежских губерний (фюльке). Расположена в Южной Норвегии, на побережье Атлантики. Административный центр — город Арендал. Граничит с фюльке Телемарк, Ругаланн и Вест-Агдер.

География 
По территории фюльке протекает река Товдалсэльва.

Административно-территориальное деление 

Коммуны
 Арендал
 Биркенес
 Бюгланн
 Бюкле
 Валле
 Вегорсхей
 Гримстад
 Ерстад
 Ивеланн
 Лиллесанн
 Омли
 Рисёр
 Тведестранн
 Фроланн
 Эвье-ог-Хорннес

Примечания 

Эуст-Агдер